Dit is een lijst van voetbalstadions in Nederland, gerangschikt in volgorde van capaciteit. Stadions geschikt voor profvoetbal staan in het vet. De minimumcapaciteit van deze lijst is 3.000.
Het grootste voetbalstadion in Nederland is de Johan Cruijff ArenA.

Het Philips Stadion is het oudste stadion in de Nederlandse Eredivisie. 
Vanaf 12 december 1910 wordt er aan de Frederiklaan in Philipsdorp, vlakbij het centrum van Eindhoven, gevoetbald. De aftrap van de eerste officiële wedstrijd op 15 januari 1911 werd gedaan door de destijds 5-jarige Frits Philips. PSV is in Nederland de club die het langst, vanaf de oprichting, onafgebroken op dezelfde locatie voetbalt.

Zie ook
 Lijst van stadions

 
Stadions in Nederland
Voetbalstadions
Voetbalstadions